Fantaisie en fa mineur peut désigner :

 La Fantaisie en fa mineur pour piano, opus 49, de Frédéric Chopin ;
 La Fantaisie en fa mineur pour hautbois et orgue de Johann Ludwig Krebs ;
 La Fantaisie en fa mineur pour orgue mécanique, K. 608, de Wolfgang Amadeus Mozart ;
 La Fantaisie en fa mineur pour piano à quatre mains, opus 103, D. 940, de Franz Schubert.